Pactilia är ett släkte av svampar. Pactilia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pactilia